Ниже приведён список аэропортов Ирландии, отсортированный в алфавитном порядке, а также данные о пассажиропотоке аэропортов и их расположении.

Всего в стране 10 международных аэропортов, а также более трёх десятков аэродромов.

Список аэропортов 
Выделение жирным шрифтом означает, что аэропорт принимает по расписанию коммерческие рейсы.

Отдельными цветами выделены:

Пассажиропоток

Расположение аэропортов 
Условные обозначения:
  Гражданский аэропорт
  Лицензированный аэродром
  Лётное поле
  Вертолётная площадка
  Закрытый аэропорт или лётная площадка
 Аэропорт принимает коммерческие рейсы по расписанию
 Грузовой аэропорт
 Военный аэропорт
  Аэродром (в т. ч. военный).

См. также 
 Список аэропортов по коду ИКАО: E

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Аэропорты
Ирландия